West River – dawna nazwa rzeki West River of Pictou w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou;
 West River – pierwotna nazwa miejscowości Durham w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou.